Madonna del Monte ima više značenja:
 Madonna del Monte, Macerata
 Madonna del Monte, Pesaro-Urbino
 Madonna del Monte, Savona